Calappa är ett släkte av kräftdjur. Calappa ingår i familjen Calappidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Calappa